Le nom Gregory Smith ou Greg Smith est porté par les personnes suivantes :
 Greg Smith (1947-), joueur américain de basket-ball ;
 Greg Smith (1955-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Greg Smith (1963-), joueur britannique de guitare basse, membre notamment des groupes de rock Alice Cooper et Rainbow ;
 Greg Smith (1967-), joueur américain de baseball ;
 Greg Smith (1968-), joueur de rugby à XV international japonais ;
 Greg Smith (1974-), joueur de rugby à XV international fidjien ;
 Greg Smith (1979-), homme politique britannique ;
 Greg Smith (1983-), un joueur américain de baseball ;
 Gregory Smith (1983-), acteur américain ;
 Greg Smith (1991-), joueur américain de basket-ball ;
 Greg Smith, homme d'affaires sud-africain, ancien cadre chez Goldman Sachs.

Voir aussi